Unter Ziehharmonikaeffekt versteht man:
 Ziehharmonikaeffekt (Lohnspreizung), einen von Hans-Werner Sinn geprägten Begriff, mit dem er die Arbeitslosigkeit unter Geringqualifizierten in Deutschland auf das Problem zu hoher Lohnkosten zurückführt
 Ziehharmonikaeffekt (Verkehr), eine Ursache für Staubildung bei kritischer Verkehrsdichte, bei der fließender Verkehr durch ständiges Beschleunigen und wieder Abbremsen der Kolonne fahrenden Autos ins Stocken gerät.